Мечик — зменшувально-пестлива форма до меч.
 Мечик — рухома частина терлиці.
 Мечик — частина п'їл.
 Мечик — інша назва ножового вимикача (рубильника).
 Мечик — одна з народних назв рослини півники.

Прізвище 
 Мечик Донат Ісаакович (1909—1995) — радянський театральний режисер, драматург, театральний педагог, батько письменника Сергія Довлатова.
 Мечик — персонаж роману О. Фадєєва «Розгром».